Cristoforo Schor (?-1725), architecte et scénographe italien ;
 , né en 1615 et mort en 1674, artiste autrichien ;
 Ralph Schor (né en 1941), historien français, ancien professeur d'histoire contemporaine à l’université de Nice Sophia Antipolis.

Voir aussi

Liens externes